Всеукраїнська студентська рада — консультативно-дорадчий орган при Президентові України, що існував з 22 листопада 2001 року по 9 червня 2008 року
 Всеукраїнська студентська рада — консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки України, заснований 29 травня 2005 року
 Всеукраїнська студентська рада — постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України, утворений 23 вересня 2009

Примітки